Kentucky pode se referir a:

 Kentucky, um estado dos Estados Unidos.
 Rio Kentucky, um rio nos Estados Unidos.
 Kentucky House, casa histórica localizada em Miami, Flórida.
 Condado de Kentucky, Virgínia, Estados Unidos.
 Kentucky Bend, exclave de Fulton County, Kentucky.
 Kentucky Township, vários nos Estados Unidos.
 Kentucky Fried Chicken, franquia de alimentos.
 Kentucky (1938), um filme norte-americano.
 Kentucky Pride, um filme norte-americano.
 A Feud in the Kentucky Hills, um filme norte-americano.
 In Old Kentucky, um filme norte-americano.
 The Rose of Kentucky, um filme norte-americano.
 Miss Kentucky USA, um concurso que elege o representante do Kentucky no concurso Miss USA.
 Kentucky Derby, famosa corrida de cavalos americana.
 Kentucky Derby Open, torneio masculino de golfe.
 Kentucky Speedway, circuito oval de corrida localizado perto da cidade de Sparta, Kentucky.
 Kentucky (tabaco), marca de tabaco portuguesa.
 Universidade de Kentucky, universidade pública em Kentucky.
 Kentucky Colonels, equipe da extinta Associação Americana de Basquete.
 USS Kentucky (BB-66), couraçado da Marinha dos Estados Unidos.
 Kentucky Indy 300, uma etapa da Indy Racing League.
 Blue Kentucky Girl, um álbum de Emmylou Harris.
 Kentucky Wildcats (basquetebol masculino), equipe de esportes da Universidade de Kentucky em Lexington.

Ver também